{{Картка:Таксономія
| name = Diarsia
| image = Diarsia rubi FvL.jpg
| image_width = 260px
| image_caption = Совка подорожникова (Diarsia rubi)
| regnum = Тварини (Animalia) 
| phylum = Членистоногі (Arthropoda)
| classis = Комахи (Insecta)
| ordo = Лускокрилі (Lepidoptera)
| superfamilia = Совкоподібні (Noctuoidea)| familia = Совки (Noctuidae)
| subfamilia = Noctuinae
| genus = Diarsia| genus_authority = Hübner, [1821]
| synonyms = 
Oxira Walker, 1865
Brunnarsia Beck, 1996
Rubarsia Beck, 1996
Menarsia Beck, 1996
| subdivision_ranks = Види
| subdivision = Див.текст
}}Diarsia' — рід метеликів родини Совки (Noctuidae).

 Види 
 Група видів hoenei 
 Diarsia acutipennis Boursin, 1954
 Diarsia caradjai Boursin, 1954
 Diarsia claudia Boursin, 1963
 Diarsia excelsa Hreblay et Ronkay, 1998
 Diarsia fletcheri Boursin, 1969
 Diarsia fletcheri afghana Boursin, 1969
 Diarsia guadarramensis (Boursin, 1931)
 Diarsia hoenei Boursin, 1954
 Diarsia hoenei nepalensis Hreblay et Ronkay, 1998)
 Diarsia nyei Boursin, 1969
 Diarsia nyei ferruginea Chen, 1984
 Diarsia robusta Boursin, 1954
 Diarsia vulpina (Moore, 1882)
 Група видів canescens 
 Diarsia canescens (Butler, 1878)
 Група видів acharista 
 Diarsia acharista Boursin, 1954
 Diarsia eleuthera Boursin, 1954
 Diarsia erythropsis Boursin, 1954
 Diarsia flavibrunnea Leech, 1910
 Diarsia hypographa Boursin, 1954
 Diarsia nipponica Ogata, 1957
 Diarsia odontophora Boursin, 1954
 Diarsia pseudacharista Boursin, 1954
 Diarsia unica Plante, 1994
 Diarsia yoshimotoi Plante, 1994
 Diarsia ypsiloidea Peregovits et Ronkay, 1999
 Група видів polytaenia 
 Diarsia coenostola Boursin, 1954
 Diarsia polytaenia Boursin, 1954
 Група видів axiologa species group
 Diarsia axiologa Boursin, 1954
 Diarsia nebula Boursin, 1954
 Diarsia orophila Boursin, 1954
 Diarsia poliophaea Boursin, 1954
 Група видів chalcea 
 Diarsia chalcea Boursin, 1954
 Diarsia cia (Strand, 1919)
 Diarsia copria Hreblay et Plante, 1995
 Diarsia mandarinella (Hampson, 1903)
 Diarsia dichroa Boursin, 1954
 Diarsia scotodichroa Varga & Ronkay, 2007
 Diarsia metadichroa Varga & Ronkay, 2007
 Diarsia gozmanyi Varga & Ronkay, 2007 (Vietnam)
 Diarsia formosensis (Hampson, 1914)
 Diarsia dewitzi (Graeser, 1888) (= Diarsia tarda Leech, 1889)
 Diarsia sinuosa (Wileman, 1912)
 Група видів basistriga-cerastioides-tincta 
 Diarsia basistriga (Moore, 1867)
 Diarsia cerastioides (Moore, 1867)
 Diarsia griseithorax Warren, 1912
 Diarsia subtincta Chang, 1991
 Diarsia tincta (Leech, 1900)
 Група видів erubescens 
 Diarsia beckeri Boursin, 1948
 Diarsia erubescens (Butler, 1880)
 Diarsia formosana Boursin, 1948
 Diarsia macrodactyla Boursin, 1954
 Diarsia pacifica Boursin, 1943
 Diarsia rubicilia (Moore, 1967)
 Diarsia ruficauda (Warren, 1909)
 Diarsia taidactyla Varga & Ronkay, 2007
 Група видів stictica Diarsia carnipennis B.S.Chang, 1991
 Diarsia stictica (Poujade, 1887)
 Група видів arenosoides species group
 Diarsia arenosoides Poole, 1989
 Група видів nigrosigna 
 Diarsia deparca (Butler, 1879) (= Diarsia takamukui Matsumura, 1926)
 Diarsia nigrosigna (Moore, 1881)
 Diarsia postpallida (Prout, 1928)
 Група видів albipennis 
 Diarsia albipennis (Butler, 1889) 
 Diarsia nigrafasciata B.S.Chang, 1991
 Група видів mendica 
 Diarsia mendica – Ingrailed Clay (Fabricius, 1775)
 Diarsia obuncula Hampson, 1903
 Diarsia henrici (Corti et Draudt, 1933) (= Diarsia diorismena Boursin, 1948)
 Diarsia rubifera (Grote, 1875)
 Diarsia dislocata (Smith, 1904)
 Diarsia jucunda (Walker, [1857])
 Група видів esurialis 
 Diarsia calgary (Smith, 1898)
 Diarsia esurialis (Grote, 1881)
 Група видів rubi 
 Diarsia florida – Fen Square Spot (Schmidt, 1859)
 Diarsia rosaria (Grote, 1878)
 Diarsia rubi – Small Square-Spot (Vieweg, 1790)
 Група видів torva 
 Diarsia metatorva Varga & Ronkay, 2007
 Diarsia torva (Corti et Draudt, 1933) (= Diarsia stenoptera Boursin, 1948)
 Група видів dahlii 
 Diarsia dahlii – Barred Chestnut (Hübner, [1813])
 Diarsia protodahlii Varga & Ronkay, 2007
 Група видів fannyi 
 Diarsia fannyi (Corti et Draudt, 1933)
 Група видів brunnea Diarsia brunnea – Purple Clay ([Schiffermüller], 1775)
 Група видів невизначена
 Diarsia banksi Holloway, 1976
 Diarsia barlowi Holloway, 1976
 Diarsia borneochracea Holloway, 1989
 Diarsia dimorpha (Wileman & West, 1928)
 Diarsia flavostigma Holloway, 1976
 Diarsia gaudens (Hampson, 1905) 
 Diarsia intermixta (Guenée, 1852)
 Diarsia javanica Boursin, 1959
 Diarsia kebeae (Walker, 1908)
 Diarsia latimacula Kozhanchikov, 1937
 Diarsia magnisigna (Prout, 1922)
 Diarsia magnisigna angusta (Prout, 1922)
 Diarsia ochracea (Walker, 1865)
 Diarsia olivacea (Prout, 1922)
 Diarsia owgarra (Walker, 1908)
 Diarsia pallens Chen, 1993
 Diarsia pallidimargo (Prout, 1922) 
 Diarsia pallidisigna (Prout, 1922) 
 Diarsia pediciliata (Prout, 1924) 
 Diarsia pediciliata melanomma (Prout, 1926)
 Diarsia pseudobarlowi Holloway, 1989
 Diarsia ruptistriga (Walker, 1858)
 Diarsia sciera Chen, 1993
 Diarsia serrata Holloway, 1976
 Diarsia tibetica Chen, 1994
 Diarsia stigmatias'' (Prout, 1924)

Посилання 
 Diarsia at funet.fi 
 Natural History Museum Lepidoptera genus database 
 On The Taxonomy Of The Genus Diarsia Hübner, 1821 1816 (Lepidoptera: Noctuidae): The Holarctic Species-Groups Of The Genus 

Совки
Роди совок